Элиминация (от  «изгонять» <  «из» +  «порог») — многозначный термин:

 в математике — исключение неизвестного из системы уравнений;
 в биологии — гибель отдельных особей или целых групп организмов (популяций, видов) в результате различных естественных причин;
 в инфектологии — снижение заболеваемости инфекционной болезнью до нуля в границах некоторой территории;
 в химии — тоже, что элиминирование (отщепление);
 в фармакокинетике — удаление лекарственных средств из организма в результате биотрансформации и экскреции;
 в экономике:
 изъятие существующих продуктов из производственной программы предприятия;
 прекращение производства товара;
 вывод товара с рынка как потерявшего конкурентоспособность и спрос. Для проверки продукта на необходимость его элиминации используются критерии объёма продаж, доля рынка, место в жизненном цикле, доля оборота данного продукта в общем обороте фирмы, рентабельность, оборот капитала и др.
 (элиминирование) исключение внутригрупповых операций при консолидации отчётности.

См. также 
 Элиминирование
 Элиминатор
 Элиминативный материализм